Rivière Sainte-Marie, à La Réunion en France.
 Rivière de Sainte-Marie, en Guadeloupe en France.
 Sainte-Marie, dans l'Oise en France.
 Rivière Sainte-Marie (Michigan-Ontario), en Amérique du Nord.
 Rivière Sainte-Marie (rivière du Nord), à Mirabel, au Québec, au Canada.
 Rivière Sainte-Marie (île d'Anticosti), MRC Minganie, Côte-Nord, au Québec, au Canada.
 Rivière Sainte-Marie (Maumee), aux États-Unis (Ohio et Indiana).